Научный центр — многозначный термин, в общем случае обозначает центр научной деятельности организации, региона, страны или мира в целом.

 Научные центры Российской академии наук
 Вариант научно-исследовательского института
 НПО «Научный центр» (Зеленоград)
 Концерн «Научный центр» (Зеленоград), ныне концерн «Ситроникс» (Москва)

См. также 
 Наукоград
 Научно-исследовательский центр
 Научно-образовательный центр
 «Фабрика мысли» (Think tank)